Dubravka – frazione del comune di Canali nella Regione raguseo-narentana, in Croazia
 Dúbravka – quartiere di Bratislava appartenente al distretto di Bratislava IV, in Slovacchia
 Dúbravka – comune del distretto di Michalovce nella regione di Košice, in Slovacchia
 Dubravka – dramma mitologico-pastorale di Giovanni Francesco Gondola